Sándor Ferenc, Chandory Viktor (1828—1861 után) magyar és amerikai szabadságharcos valószínűsíthető eredeti neve
Sándor Ferenc, (1900–1986) mérnök
Sándor Ferenc, (–2017) kézilabdázó
Sándor Fegyir, magyarul használt nevén Sándor Ferenc (1975–) ukrajnai magyar filozófus, szociológus